La Lega Adriatica 2013-2014 (den. uff.: Jadranska Liga 2013-2014 o Triglav Jandranska Liga 2013-2014 per ragioni di sponsorizzazione) è la 6ª edizione della Jadranska Liga. Le gare sono iniziate il 28 settembre 2013 e si concluderanno nella primavera del 2014.

Le squadre partecipanti sono dodici, come nell'edizione precedente, di cui otto croate, tre montenegrine e una slovena.

La formula della competizione è stata confermata dall'anno precedente, con il classico girone all'italiana con partite di andata e ritorno, più una conclusiva Final 4 a eliminazione diretta per stabilire il vincitore.

Come ogni anno a partire dalla stagione 2008-09, l'intera totalità delle squadre croate di Prima Divisione partecipa alla Lega Adriatica, cosicché gli incontri disputati fra le otto squadre croate vengono conteggiati come validi per il campionato croato. L'unico cambio rispetto alla stagione precedente è la presenza degli sloveni del Branik Maribor in sostituzione dei connazionali del Triglav Kranj.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Final Four 
Tutte le partite si svolgono nel Centro Sportivo Višnjik di Zara (Croazia).

Tabellone

Risultati

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Jadranska Liga